Inishbofin peut faire référence à :
Inishbofin, île irlandaise du comté de Galway ;
 Inishbofin, île irlandaise du comté de Donegal.